Parać je priimek več oseb:
 Ivo Parać (1892-1954, hrvaški skladatelj, zborovodja in glasbeni pedagog
 Vjekoslav Parać (1904-), hrvaški slikar